Happier, de l'anglais pour « plus joyeux », est un titre pouvant faire référence à :

Musique 
 Happier, chanson d'Ed Sheeran parue sur son album ÷ en 2017 et sortie en single en 2018 .
 Happier, chanson de Marshmello et Bastille sortie en single en 2018.
Happier, chanson d'Olivia Rodrigo parue sur son album "sour" en 2021.